Manteufel ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Manteufel (1879–1941), deutscher Hygieniker und Bakteriologe

Siehe auch:
 Manteuffel (Begriffsklärung)